Il doppio del torneo di tennis Lorraine Open 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ramesh Krishnan e Claudio Mezzadri che hanno battuto in finale Grant Connell e Larry Scott 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Darren Cahill /  Wally Masur (semifinali)
 Kelly Jones /  Brad Pearce (quarti di finale)

 Michael Mortensen /  Todd Nelson (primo turno)
 Mansour Bahrami /  Éric Winogradsky (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Lorraine Open 1987